NGC 3576 (другое обозначение — ESO 129-EN5) — эмиссионная туманность в созвездии Киль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Представляет собой гигантскую Область H II, предположительно, являющуюся самым молодым объектом так называемого комплекса Киля.

 
 Туманность NGC 3576 // «Астронет»

Примечания 

3576
Киль (созвездие)
Эмиссионные туманности